Голубая мечеть
 Голубая мечеть (Мечеть Султана Ахмета, ) — самая большая мечеть Стамбула
 Голубая мечеть (Ереван) () — соборная мечеть Еревана, Армения
 Голубая мечеть (Казань) — мечеть в Казани, Россия
 Голубая мечеть (Каир) — мечеть в Каире, Египет
 Голубая мечеть (Тебриз) — мечеть в Тебризе, Иран
 Голубая мечеть (Мазари-Шариф) — мечеть в Мазари-Шарифе, Афганистан
 Мечеть Султана Салахуддина Абдуль Азиза (Синяя мечеть) — мечеть в Селангоре, Малайзия

Музыка 
 Голубая мечеть (альбом) — альбом Muslimgauze